Gryttjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gryttjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (13,9 ha)
Gryttjärnen, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 
Gryttjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (5,69 ha)
Gryttjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (4,79 ha)

Se även
Gryttjärn, by i Nora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn